Lada est une marque de voitures de la société AVTOVAZ.
Lada est une déesse de la mythologie slave.
Lada est un petit bateau construit traditionnellement sur la Volga en Russie.
Lada est un village de Slovaquie dans le district de Prešov.
(2832) Lada, astéroïde.

Patronymes
 Éric Lada (1965-), footballeur français.
 Josef Lada (1887-1957), peintre tchèque.